Philippe ali Filip Belgijski (polno ime Philippe Léopold Louis Marie), kralj belgijske ustavne monarhije, * 15. april 1960, Bruselj, Belgija.

Kralj Filip je sin kralja Alberta II. in kraljice Paole. Njegov oče je 21. julija 2013 odstopil s prestola zaradi zdravstvenih težav in takrat je Filip postal kralj Belgije. Leta 1999 se je poročil z grofico Mathilde d'Udekem d'Acoz (zdaj kraljico Mathilde), s katero imata štiri otroke. Njegova najstarejša hči, princesa Elisabeth, je naslednja v liniji nasledstva.

Zgodnje življenje 
Filip se je rodil 15. aprila 1960 v času vladavine svojega strica kralja Baudouina. Njegov oče princ Albert, princ Liègnski (kasneje kralj Albert II.) je bil drugi sin kralja Leopolda III. in mlajši brat Baudouina. Njegova mati Paola, princesa Liègska (kasneje kraljica Paola), je hčerka italijanskega aristokrata Fulca VIII, princa Ruffa di Calabria. Njegova mati je potomka iz francoske hiše La Fayette in kralj je potomec Gilberta du Motierja, markiza de Lafayetta in Marie Adrienne Françoise de Noailles. Njegovi botri so bili njegov dedek kralj Leopold III. in njegova babica donna Luisa Ruffo di Calabria.

Rodil se je v gradu Belvédère v Laeknu, severno od Bruslja. Krščen je bil en mesec kasneje, 17. maja, v cerkvi Saint Jacques-sur-Coudenberg v Bruslju in bil poimenovan Filip po svojem prapradedu princu Filip, grofu Flanderskem. Njegovi botri so bili njegov dedek kralj Leopold III. in njegova babica donna Luisa Ruffo di Calabria.

Izobrazba 
Od leta 1978 do 1981 se je Filip izobraževal na belgijski kraljevi vojaški akademiji v 118. "Promotion Toutes Armes". 26. septembra 1980 je bil imenovan za nadporočnika in je podal častniško prisego.

Šolanje je nadaljeval na Trinity College v Oxfordu in obiskoval podiplomski študij na univerzi Stanford v Kaliforniji, kjer je leta 1985 diplomiral iz političnih znanosti. Pridobil je tudi licenco za pilota in certifikate padalca in komandosa. Leta 1989 se je udeležil vrste posebnih sej na kraljevskem višjem obrambnem inštitutu. Istega leta je napredoval v polkovnika.

Leta 1993 je kralj Baudouin umrl v Španiji, Albert je postal novi kralj, Filip pa novi očitni dedič z naslovom vojvoda Brabanta.

25. marca 2001 je bil princ imenovan v čin generalmajorja kopenskih in zračnih enot ter v čin kontraadmirala v mornariških enotah.

Poroka 
Filip se je poročil z Mathilde d'Udekem d'Acoz, hčerko grofa iz belgijske valonske plemiške družine in potomko poljskih plemiških družin, kot so knezi Sapieha in grofi Komorowski, 4. decembra 1999 v Bruslju. Civilna poroka je potekala v Bruseljski mestni hiši, verski obred pa v stolnici sv. Mihaela in sv. Gudule. Skupaj imata štiri otroke:

Princesa Elisabeth Thérèse Marie Hélène, vojvodinja Brabanta, rojena 25. oktobra 2001
Princ Gabriel Baudouin Charles Marie, rojen 20. avgusta 2003
Princ Emmanuel Léopold Guillaume François Marie, rojen 4. oktobra 2005
Princesa Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie, rojena 16. aprila 2008

Zunanja trgovina 
6. avgusta 1993 je vlada Filipa imenovala za častnega predsednika sveta belgijske zunanje trgovine. S tem je nasledil svojega očeta, ki je bil častni predsednik od leta 1962. Maja 2003 je bil Filip imenovan za častnega predsednika odbora Agencije za zunanjo trgovino.

V tej funkciji je Filip vodil več kot 60 gospodarskih misij. Po zasedbi prestola kot sedmi kralj Belgijcev je to funkcijo prevzela njegova sestra princesa Astrid.

Pridobitev kraljevega naziva 

Kralj Albert II. je 3. julija 2013 napovedal, da se bo 21. julija 2013, na belgijski nacionalni dan, odpovedal prestolu v korist svojemu sinu, Filipu. Približno eno uro po tem, ko je kralj Albert odstopil s prestola, je novi kralj Filip prisegel kot kralj Belgijcev. Njegova najstarejša hči, princesa Elisabeth, je postala njegova naslednica in pričakovano, da bo postala belgijska vladarica.

Vladanje 
Filip je odigral svojo vlogo pri sestavljanju koalicije po belgijskih volitvah leta 2014. Politični sestanki s kraljem so bili prestavljeni iz palače Laeken v kraljevo palačo v Bruslju. Maja 2019 se je sestal s predsednikom politične stranke Vlaams Belang, Tomom Van Griekenom.

Leta 2020 je Filip izrazil obžalovanje nad ''dejanji nasilja in krutosti'', ki so bile storjene v Belgijskem Kongu.

Nazivi
15. april 1960 – 9. avgust 1993: Njegova kraljeva visokost princ Filip Belgijski
9. avgust 1993 – 21. julij 2013: Njegova kraljeva visokost vojvoda Brabantski
21. julij 2013 – danes: Njegovo veličanstvo kralj Belgijcev

Predniki

Sklici

Zunanje povezave
HM King Philippe

|-

|-

Rojeni leta 1960
Živeči ljudje
Belgijski kralji